Crescent Township (Pennsylvanie)
Crescent Township (Iowa)
Crescent Township (Illinois)